Kármin, a kokcsinella nevű színezékanyagból nyerhető vörös vagy bíborszínű festék
 Kármin, magyar eredetű női név
 Kármin szőlőfajta
 Karmin zenekar